Mercearia
Venda (África do Sul) — pseudoestado de base tribal criado pelo regime do apartheid na África do Sul
Língua venda
Venda (olhos)
Comércio

Desambiguação